Елефтеріос Венізелос (1864 — 1936) — прем'єр-міністр Греції.
 Евангелос Венізелос (* 1957) — міністр оборони Греції.
 Софокліс Венізелос (1894—1964) — прем'єр-міністр Греції, син Елефтеріоса.

Грецькі прізвища